«Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» — чёрно-белый кинофильм 1959 года. Вторая экранизация «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Николая Васильевича Гоголя.

Сюжет 
Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем? Зашёл Иван Иванович к своему закадычному другу Ивану Никифоровичу, желая выпросить понравившееся ружьё. Да не сложилось. И в пылу спора Иван Никифорович возьми да и назови Ивана Ивановича гусаком.

В ролях 
 Николай Волков (старший) — Иван Иванович Перерепенко
 Григорий Лаврик — Иван Никифорович Довгочхун
 Иван Маркевич — городничий Петр Фёдорович
 Георгий Светлани — Антон Прокофьевич Голопуз Глеб Глебов — судья Демьян Демьянович
 Валентина Кравченко — Агафия Федосеевна
 Софья Карамаш — Гапка
 Бронислава Михалевич — Горпина
 Георгий Вицин — Николай Васильевич Гоголь (озвучил Леонид Хмара)
 Константин Кульчицкий — подсудок Агафон
 Нина Грекова — Оришка, нищая Василий Красенко — эпизод
 Борис Сабуров — писарь в суде''
 Татьяна Тарновская — эпизод (нет в титрах)

Источники 
 Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем // Советские художественные фильмы: 1958—1963 / ВГФК, Москва. — М.: Искусство, 1968. — стр. 157
 Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем // Русская классика в советском кино / сост. М. В. Жданова. — Москва: Белый город, 2018. — 221 с. — стр. 66

Ссылки 
 Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем на сайте kinosozvezdie.ru
  на официальном канале Одесской киностудии

Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы СССР 1959 года
Экранизации произведений Николая Гоголя
Фильмы Одесской киностудии